Kintore hace referencia a:

 Kintore (Aberdeenshire), Escocia
 Kintore (Australia)